Ю́жный Суда́н (, динка Paguot Thudän), официальное название — Респу́блика Ю́жный Суда́н ( ), — государство в Африке со столицей в Джубе (предполагается перенос столицы в центральную часть страны — в учреждаемый в Озёрной провинции столичный округ город Рамсель).

Граничит с Эфиопией на востоке, Кенией, Угандой и Демократической Республикой Конго на юге, Центральноафриканской Республикой на западе и Суданом на севере; общая протяжённость границ составляет 6018 км. Площадь — 644 329 км². С момента отделения от Судана не имеет выхода к морю. Суверенный статус Южного Судана вступил в силу 9 июля 2011 года, после подписания декларации о провозглашении его независимым государством. Член ООН с 14 июля 2011 года, наиболее молодое международно признанное государство в мире.

История

До независимости 
К моменту колонизации Африки европейскими странами в Южном Судане не существовало государственных образований в современном понимании.

Арабы за многовековую историю также не смогли интегрировать этот регион. Некоторый прогресс произошёл при османском правлении, когда в 1820—1821 годах зависимый от Порты египетский режим Мухаммеда Али начал активную колонизацию региона.

В период существования англо-египетского Судана (1898—1955 гг.) Великобритания старалась ограничить исламское и арабское влияние на Южный Судан, введя отдельное управление соответственно Севером и Югом Судана, а в 1922 году даже издав Акт о введении виз для суданского населения на передвижение между двумя регионами. Одновременно проводилась христианизация Южного Судана. В 1956 году было провозглашено создание единого суданского государства со столицей в Хартуме, а в управлении страной закрепилось доминирование политиков с Севера, пытавшихся проводить арабизацию и исламизацию Юга.

Подписание в 1972 году Аддис-абебского соглашения привело к прекращению 17-летней Первой гражданской войны (1955—1972) между арабским Севером и негритянским Югом и предоставлению Югу определённого внутреннего самоуправления.

После примерно десятилетнего затишья захвативший власть в результате военного переворота 1969 года Джафар Нимейри возобновил политику исламизации. В уголовное законодательство страны были введены предусмотренные исламским правом такие виды наказаний, как забивание камнями, публичная порка и отсечение рук, после чего вооружённый конфликт возобновила Народная армия освобождения Судана.

По американским оценкам, за два десятилетия, прошедшие с момента возобновления вооружённого конфликта на юге Судана, правительственные войска уничтожили около 2 млн мирных жителей. В результате периодических засух, голода, нехватки топлива, расширяющегося вооружённого противостояния, нарушения прав человека более 4 млн южан были вынуждены покинуть свои дома и бежать в города или в соседние страны — Эфиопию, Кению, Уганду и ЦАР, а также в Египет и Израиль. Южносуданские беженцы лишены возможности обрабатывать землю или иным способом зарабатывать на жизнь, страдают от недоедания и неправильного питания, лишены доступа к образованию и здравоохранению. Многолетняя война привела к гуманитарной катастрофе.

Переговоры между повстанцами и правительством в 2003—2004 годах формально завершили 22-летнюю вторую гражданскую войну, хотя отдельные вооружённые столкновения в ряде южных районов имели место и позже.
9 января 2005 года в Кении было подписано Найвашское соглашение, предоставившее региону автономию, а лидер Юга Джон Гаранг стал вице-президентом Судана. Южный Судан получил право после 6 лет автономии провести референдум о своей независимости. Доходы от добычи нефти в этот период должны были, по соглашению, делиться поровну между центральным правительством и руководством южной автономии. Это несколько разрядило напряжённую обстановку. Однако 30 июля 2005 Гаранг погиб в результате крушения вертолёта, и обстановка вновь стала накаляться. Для урегулирования конфликта в сентябре 2007 года Южный Судан посетил Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун. Международное сообщество ввело в зону конфликта миротворческие и гуманитарные силы. В течение 6-летнего периода власти юга организовали достаточно полный и эффективный контроль своей территории действующим Правительством Южного Судана со всеми министерствами, включая вооружённые силы и органы правопорядка. По всем оценкам, способность и желание неарабского региона жить самостоятельно не вызывали сомнения. В июне 2010 года США объявили, что будут приветствовать появление нового государства в случае положительного исхода референдума. Накануне референдума, 4 января 2011 года президент Судана Омар аль-Башир во время визита в южносуданскую столицу Джубу пообещал признать любые итоги плебисцита, и даже выразил готовность принять участие в официальных празднованиях по случаю образования нового государства, если на референдуме южане проголосуют за независимость. Кроме того, он обещал свободу перемещения между двумя странами, предложил помочь южанам создать безопасное и стабильное государство, а также организовать равноправный союз двух государств наподобие Евросоюза, если Юг обретёт независимость. В результате положительного исхода референдума новое государство было провозглашено 9 июля 2011 года.

Референдум 2011 года 

С 9 по 15 января 2011 года в Южном Судане прошёл референдум по вопросу независимости от Судана. Кроме того, должен был пройти референдум в районах у города Абьей по вопросу вхождения в состав Южного Судана, однако он был отложен.

22 декабря 2009 парламент Судана одобрил закон, устанавливающий правила проведения референдума 2011 года. 27 мая 2010 Президент Судана Омар аль-Башир пообещал провести в намеченный срок, в январе 2011 года, референдум по самоопределению Южного Судана. В подготовке к референдуму приняли активное участие сотрудники ПРООН и других международных организаций, оказав, в том числе, финансовую помощь. Официальные результаты референдума были объявлены 7 февраля, согласно им, за отделение Южного Судана было подано 98,83 % от общего числа признанных действительными бюллетеней. Официальное провозглашение нового государства произошло 9 июля 2011 года, до этой даты Судан продолжал существовать как единое государство.

Период независимости 
Ещё до международного признания, в мае 2011 года, начался и продолжался до августа вооружённый конфликт между Южным Суданом и Суданом в спорной зоне Южного Кордофана.

Летом 2011 года была введена национальная денежная единица — южносуданский фунт.

В марте—апреле 2012 года вооружённый конфликт между Южным Суданом и Суданом произошёл в Хеглиге.

18 апреля 2012 года Южный Судан стал членом Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Планируется строительство новой столицы Рамсель, а также нескольких других новых городов и коренная реконструкция некоторых существующих.

В стране, унаследовавшей от гражданских войн не менее 7 вооружённых групп и имеющей несколько этносов, продолжают происходить конфликты и восстания.

В декабре 2013 в Южном Судане вспыхнул новый масштабный вооружённый конфликт, переросший в гражданскую войну.

В апреле 2014 года на саммите Восточноафриканского сообщества должен был решаться вопрос об официальном присоединении Южного Судана в качестве шестой страны-участницы интеграционного блока, однако Южный Судан сам попросил отложить этот вопрос по внутренним причинам (в стране шла гражданская война). В марте 2016 года Южный Судан был окончательно принят в ВАС.

3 марта 2015 года Совет безопасности Организации Объединённых Наций принял резолюцию 2206 (2015) и ввёл санкции ООН против Южного Судана из-за продолжающейся жестокой гражданской войны. Так, были введены запрет на поездки в другие страны-члены ООН в отношении некоторых должностных лиц Южного Судана и замораживание активов физических лиц или организаций, внесенных Комитетом, учреждённым резолюцией 2206 (2015) в санкционный перечень.

В 2017 году в стране случился массовый голод.

В 2020 году по итогам завершившейся войны создано коалиционное правительство из представителей двух основных народов. Изменено административное устройство страны: вернулось 10 штатов с дополнением трёх административных районов.

География

Климат 
Засушливый период в регионе весьма непродолжителен и длится только в зимние месяцы (на севере он более продолжителен, но всё равно длится меньшую часть года). Годовое количество осадков колеблется от 700 мм на севере до около 1400 мм на юго-западе. Весь Южный Судан покрыт лесами, которые делятся на две части. Это — муссонные (тропические) леса — на юге, и экваториальные — на крайнем юге, то есть муссонные (95 %) и экваториальные (5 %).

Административное деление 

С 2020 года Южный Судан делится на 79 округов в составе 12 провинций — 10 штатов и 2 административных районов. Штаты ( — «штат») возглавляются губернаторами, а административные районы — главными администраторами. Округа делятся на паямы и бомы.

В стране выделяют 3 исторических региона: Бахр-эль-Газаль (северо-западные провинции), Большой Верхний Нил (северо-восточные провинции), Экватория (южные провинции).

Территории со спорным статусом 
 Район Абьей в Варабе в Южном Кордофане, контролируемый Суданом. В соответствии с Найвашским соглашением статус территории должен определиться путём референдума.
 Треугольник Илеми в Восточной Экватории, контролируемый Кенией. Статус неясен из-за противоречивости документов колониальной эпохи.
 Район Кафия-Кинги в Южном Дарфуре, контролируемый Суданом. Район был частью Бахр-эль-Газаля в 1956 году, передан в состав Дарфура в 1960 году. Правительство Судана признало с 9 июля 2011 года Республику Южный Судан в границах на 1 января 1956 года, при этом, в соответствии с Найвашским соглашением, речь идёт не об административной границе того времени, а о разграничительной линии между Севером и Югом, существовавшей на момент получения Суданом независимости 1 января 1956 года. В частности, известно, что эта линия как минимум в одном месте (в районе Абьей) не совпадает с границей провинций, существовавших в 1956 году. Какая из административных границ (1956 или 1960 года) в своей западной части соответствует разграничительной линии, неизвестно, и каждое государство признаёт ту границу, которую посчитает нужным (ср. Треугольник Халаиба). США признают границу 1956 года (на картах ЦРУ рассматриваемая территория обозначается как часть Южного Судана). Россия признаёт границу провинций на момент разделения страны (то есть соответствующую административной границе 1960 года), считая, что она в целом повторяет разграничительную линию 1956 года, при этом МИД России и Росреестр сведениями о точном прохождении разграничительной линии 1956 года в том районе не располагают и рассматривают существующую границу как временную до окончания переговоров.

Население 

Население Южного Судана составляет, по разным данным, от 7,5 до 13 млн человек. По итогам суданской переписи 2008 года население Юга составило 8 260 490 человек, однако власти Южного Судана эти результаты не признают, поскольку центральное бюро статистики в Хартуме отказалось предоставить им исходные данные по региону для собственной обработки и оценки.

Большинство населения Южного Судана принадлежит к негроидной расе. Основную группу населения составляют представители нилотских народов, наиболее многочисленными из которых являются динка, нуэр, азанде, бари и шиллук.

Язык 

Официальным языком страны является английский. Большинство жителей Южного Судана говорит на одном из множества нилотских, адамава-убангийских, центральносуданских и других языков и наречий, крупнейшим из которых является язык динка.

Религия 

Большинство населения Южного Судана исповедует либо христианство, либо традиционные африканские анимистические религии. Существует небольшая исламская община.

По имеющимся данным, относительная доля приверженцев традиционных африканских религий и христианства различна. Исследование 2019 года показало, что протестантов в Южном Судане больше, чем католиков.

Вооружённые силы 

Вооружённые силы Южного Судана фактически берут начало в 2007 году, когда министр по делам НАОС Доминик Дим Дэнг заявил о необходимости наземных, воздушных и речных сил. В Южном Судане наряду с армией существует большая полиция.

Внешняя политика 

Ряд государств объявили о том, что намерены признать независимость Южного Судана задолго до 9 июля 2011 года. Правительство Судана приветствовало итоги референдума и заявило, что планирует открыть посольство в Джубе после разделения государства на две части, соседние страны, кроме Чада и поначалу Эритреи, также приветствовали независимость региона. Уже в первые дни несколько десятков стран признали Южный Судан. Россия также установила дипломатические отношения с Южным Суданом 22 августа 2011 года.

Великобритания и ряд других государств объявили о планах открыть посольство в Южном Судане.

Крайне напряжёнными, вплоть до вооружённых конфликтов, остаются отношения с Суданом, с которым имеются территориальные и экономические споры. Между Южным Суданом и Суданом произошли вооружённые конфликты в спорной зоне Южного Кордофана в мае — августе 2011 года и в Хеглиге в марте — апреле 2012 года.

Единственное из африканских государств не подписавшее договор Пелиндаба о запрещении ядерных испытаний в Африке.

Экономика 

Нефть — главный ресурс страны, на который опирается вся экономика Южного Судана. В 2013 году её добыча составила 4,9 млн тонн (99 тыс. баррелей в сутки). Однако Северный Судан контролирует трубопроводы, через которые нефть идёт на экспорт, в связи с этим у каждой стороны присутствуют собственные интересы по вопросам, связанным с распределением нефтяной прибыли. Министр инвестиций Южного Судана генерал-полковник Ояй Денг Аджак неоднократно заявлял о необходимости международного решения вопроса нефтеносного района Абьей.

Экономически Южный Судан сильно зависит от Китая, в частности китайская сторона не только инвестирует в добычу нефти в этой стране, но и кредитует её экономику. Кроме того Китай является главным торговым партнёром Южного Судана. В 2017 году КНР поставила Южному Судану товаров на $2,34 млрд, а закупила в первую очередь нефть и золото на $611 млн.

Нефтяной сектор (включая добычу, переработку и др.) занимает около 60 % ВВП, сфера услуг 22 %, сельское, лесное хозяйство и рыболовство 15 %, др. отрасли промышленности и строительства — 3 %.

Площадь сельхозугодий около 28,5 млн га (2014), в том числе пастбища около 25,8 млн га). Выращивают зерновые (в том числе сорго), фрукты, овощи, кунжут, арахис, маниок и др. Поголовье (миллионов голов): овец около 16,8, птицы 15,0, коз около 13,6, крупного рогатого скота свыше 11,8. Объём улова рыболовства составляет 37 тыс. т (2014).

По данным Всемирного банка, на 2021 год как минимум 80,2 % населения Южного Судана живёт за чертой бедности. По другим данным, эти цифры заниженные (из-за заведомо неверных отчётов со стороны южносуданского правительства), и в реальности в крайней нищете живут не менее 93 % населения — и это едва ли не самый высокий показатель среди всех стран на земле. Наибольшая бедность свирепствует в сельской местности и в малых городах. Между тем, уровень бедности населения до недавнего времени медленными темпами сокращался, и это отмечали даже международные наблюдатели. Последующая пандемия COVID-19 вновь усилила рост только начавшегося медленного сокращения бедности в стране, и тот же Всемирный банк спрогнозировал снижение и так медленных темпов сокращения бедности и реальные риски углубления финансово-экономической рецессии.

Здравоохранение 
Система здравоохранения в Южном Судане развита плохо, что в сочетании с общим низким уровнем грамотности в стране, а также слабо развитой инфраструктурой серьёзно препятствует борьбе с болезнями.

В Южном Судане распространены малярия и холера. Несмотря на международное вмешательство, многие жители не имеют доступа к квалифицированной медицинской помощи, что стало в 2010 году одной из причин вспышки чёрной лихорадки.

В Южном Судане один из самых высоких в мире уровень распространённости ВИЧ-инфекции. Однако, точные данные по стране отсутствуют. Согласно отчётам специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН за 2008 год 3,1 % взрослых жителей страны ВИЧ-инфицированы. Это число практически в два раза выше, чем в соседнем Судане.

В Южном Судане зарегистрирован ряд редких заболеваний, не встречающихся больше нигде за пределами данной страны. Например, в южной части страны наблюдается редкая болезнь неизвестной природы, носящая название кивательного синдрома. Она распространена на относительно небольшой территории и поражает в основном детей от 5 до 15 лет. По состоянию на 2011 год число заболевших составляет несколько тысяч человек. Ни причины заболевания, ни средства его лечения в настоящее время неизвестны.

Эпидемия холеры 
В конце апреля 2014 года в Южном Судане отмечена вспышка острого диарейного заболевания. 6 мая была лабораторно подтверждена холера. К 19 мая в столице Южного Судана Джубе умерли уже 9 человек, 138 инфицированы. ЮНИСЕФ сообщил о стремительном распространении болезни. Случаи заболевания, помимо ранее зафиксированных в Джубе, были отмечены в ещё двух провинциях — Верхний Нил и Джонглей. Ситуация усугубилась тем, что около 1 млн человек покинули свои дома из-за этнического конфликта, а кроме того, начался сезон дождей. Лагеря беженцев перенаселены. Так, в северном городе Бентиу, где живут уже десятки тысяч беженцев, в апреле 2014 года получали в день лишь 1 литр воды на каждого, а один туалет приходился на 350 человек.

Образование 

В Южном Судане расположены Католический университет Судана, университет Джубы и Университет Верхнего Нила.

См. также 
 Дарфурский конфликт

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Густерин П. 

 
Государства и территории, основанные в 2011 году
Государства — члены ООН